Balthazar River kan syfta på följande platser:

Dominica 

 Balthazar River (vattendrag i Dominica), Saint Andrew,

Grenada 

 Balthazar River (vattendrag i Grenada), Saint Andrew, 

Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar